A categoria até 48 kg feminino da luta livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 8 de agosto no ExCeL.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 48 kg feminino